Игускиса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 18,02 км². Население — 348 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Iguzquiza

Муниципалитеты Наварры